Чемпионат Испании по футболу 1944/1945 — 14-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 2-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 656 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Валенсия» — «Мурсия»  — 9:3 (15-й тур, 14 января 1945 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Сабадель» — «Эспаньол»  — 0:6 (25-й тур, 13 мая 1945 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Кастельон» — «Сабадель»  — 8:0 (7-й тур, 5 ноября 1944 года)
 «Реал Мадрид» — «Сабадель»  — 8:0 (24-й тур, 22 апреля 1945 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1945
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1944 году
Спорт в Испании в 1945 году